Плацентий ():

 Плацентий (ок. 1130—1192) — итальянский юрист, глоссатор;
 Плацентий, Жан (1500—1550) — монах-доминиканец; новолатинский поэт и писатель бельгийского происхождения, сочининивший латинскую поэму из 253 стихов, каждое слово которой начиналось с буквы «P» (пэ).

Примечания